Николай Лукаш:
 Лукаш, Николай Алексеевич (1919—1988) — украинский переводчик, литературовед, лексикограф.
 Лукаш, Николай Васильевич (1927—2004) — советский и украинский врач-терапевт, профессор Крымского медицинского института, член Нью-Йоркской академии наук.
 Лукаш, Николай Евгеньевич (1796—1868) — генерал-лейтенант, сенатор.